Каралина Карловна Егель (родилась 16 апреля 1925) — передовик советского сельского хозяйства, трактористка совхоза «Хлебороб» Алексеевского района Целиноградской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась в 1925 году в селе Ренфельд, в Калмыкии в крестьянской немецкой семье.  

Трудиться начала в 1940 году поваром в местном колхозе.

В ноябре 1941 года все немцы села были депортированы в Казахстан. Окончив курсы трактористов, в 1943 году, Каралина стала работать на тракторе в совхозе "Хлебороб" Алексеевского района Акмолинской области. За короткий срок освоила технику и стала лучшей трактористкой района. С 1961 по 1966 годы ежедневно распахивала до десяти гектаров земли. За год она экономила по 350 литров горючего и 250 рублей на ремонте техники.  
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1966 года за получение высоких результатов в сельском хозяйстве и рекордные показатели при проведении сельскохозяйственных работ Каралине Карловне Егель было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот.

Продолжала и дальше трудиться в сельском хозяйстве, активно занималась наставничеством.    

Проживала в селении Алексеевка (с ноября 1997 года - город Акколь) республики Казахстан.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (26.06.1966)
 орден Ленина (26.06.1966)  
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Герои Социалистического Труда - казахстанцы. Том 3. Алма-Ата. Казахстан, 1970.

Ссылки 
 

Трактористки СССР